La  motorisée fait partie des forces d'Ukraine (). Elle est une branche des Forces armées ukrainiennes et fut créée le  à Haïssyn à partir de deux unités de milice. Elle porte le nom de Yakov Gandziouk.

Historique
La brigade reçoit son drapeau le  et en 2016 est rattachée au Commandement opérationnel sud.

À partir de mai 2017, elle participe à la guerre du Donbass dans la région de Méotide.

L'unité est engagée lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et participe entre le  et le  à la première bataille de Kherson. Le , la brigade perd le colonel Serhiy Kotenko du  d'infanterie, Héros d'Ukraine.

Structure 
En 2017 :

  quartier général de la brigade : Haïssyn
 9e bataillon "Vinnytsia"
 10e bataillon "Polésie"
 11e bataillon "Rus' de Kiev"
  Artillerie de brigade
 bataillon d'Acquisition de tir
 bataillon artillerie Obusier de 152 mm M1955
 bataillon Anti-char MT-12 Rapira
 bataillon Anti-aérien
 Compagnie de reconnaissance
 Compagnie de chars
 Compagnie du génie
 Compagnie de maintenance
 Compagnie de logistique
 Compagnie de siganlisation
 Compagnie médicale
 unité de tireurs d'élite.

Notes et références 
.

Brigade motorisee 059
Unité militaire de la guerre russo-ukrainienne